Городско́е поселе́ние посёлок городского типа Нижние Вязовые — муниципальное образование в Зеленодольском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — пгт Нижние Вязовые.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 24-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Зеленодольский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Зеленодольского района
Городские поселения Татарстана